Obcine (Roemenië), een plaats in Roemenië
Občine, een plaats in Slovenië